Miedna ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Miedna (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoczycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Honigbaum, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 Miedna (Prawaja Ljasnaja), Zufluss zur Prawaja Ljasnaja in der polnischen Woiwodschaft Podlachien, sowie in Belarus